intensiv (lat.  „anspannen“, „die Aufmerksamkeit auf etwas richten“) oder Intensiv steht für:
 eine grammatikalische Aktionsart, siehe Intensiv (Grammatik)
 eine medizinische Fachzeitschrift, siehe intensiv (Zeitschrift)

intensiv hat zudem Bedeutungen in folgenden Fachgebieten:
 in der Land- und Viehwirtschaft, siehe intensive Landwirtschaft und Intensivtierhaltung
 in der Mathematik die intensive Abbildung, siehe Extensive Abbildung
 in der Medizin, siehe Intensivmedizin
 in der Physik, siehe Intensive Größe
 im Strafrecht, siehe Intensivtäter

Siehe auch:
 extensiv
 Intension
 Intensität